La Rinconada je název nebo součást názvu více míst:

 La Rinconada (Peru) – město v Peru
 La Rinconada (provincie Sevilla) – obec ve španělské provincii Sevilla
 La Rinconada de la Sierra – obec ve španělské provincii Salamanca